Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2006 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 26 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Amélie Mauresmo bat Justine Henin en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Maria Sharapova et Kim Clijsters.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2006
Wimbledon Simple dames
Tennis en Angleterre en 2006
Tennis en juin 2006
Tennis en juillet 2006